«Bon Appétit» () — песня, записанная американской певицей Кэти Перри при участии хип-хоп группы Migos для её пятого студийного альбома. Релиз сингла состоялся 28 апреля 2017 года.

Предыстория и релиз 
На 59 церемонии Грэмми Кэти призналась, что записала для альбома несколько песен в излюбленном для её фанатов стиле, одна из них «довольно пикантная».

24 апреля поклонникам, которые зарегистрированы на официальном сайте исполнительницы, на электронную почту пришёл рецепт лучшего вишнёвого пирога в мире. Рецепт напичкан строчками из песни, название которой можно увидеть в самом конце — «Bon Appétit».

27 апреля на почту некоторых поклонников пришло меню пятизвёздочного ресторана «TÉMOIN» (с французского 'Witness'):

Первое: Выбор повара
Основное: Японская говядина Кобе
Десерт: Лучший вишнёвый пирог в мире
Взбитые сливки

Как известно, ранее в сеть была слита демо-версия песни «Witness», которая предназначалась(-ется) для нового альбома.

В этот же день Кэтрин меняет «шапку» в соцсетях на синюю скатерть, а позднее и фото профиля — на обложку сингла.

В рамках промо-кампании 29 апреля Кэти на Таймс-сквер раздавала вишневые пироги всем желающим, также исполнительница снялась в кулинарном ролике, где она сама лично готовит вишневый пирог.

Критический прием 
Ведущий радио «Energy», Тони Кортез один из первых услышал новый сингл «Bon Appétit», заявив после: «Если бы «California Gurls» и «Dark Horse» имели ребёнка, то им бы был «Bon Appétit»... Я ставлю мой дом, это хит #1».

Редактор журнала Forbes Хью Макинтюр описал трек как «освежающий, летний привет из 90-х», также отметив нарастающий ритм в песне, назвав концовку «неоспоримой».

В журнале NME назвали «Bon Appétit» «рецептом величия», который «вызовет привыкание и, скорее всего, станет песней лета 2017», также положительно было отмечено присутствие в песне Migos.

Ханна Джей Девис в рецензии от The Guardian посчитала композицию «аншлагом высшего уровня, состоящего исключительно из намеков». Кевин О'Доннелл в статье для Entertainment Weekly охарактеризовал «Bon Appétit» как «великолепный пример евродиско». Кристофер Р. Вейнгартен в рецензии для издания Rolling Stone назвал песню «двусмысленной перепалкой с метафорами о еде» и вдохновленной творчеством группы AC/DC.

Эллиотт С. Эдвардс в обзоре Sputnikmusic назвал песню «кунилингус-буффетом».

Коммерческий успех 
Песня дебютировала с #76 строчки в чарте «Billboard Hot 100». В австралийском  ARIA Charts композиция дебютировала с #35 строчки с более чем четырьмя тысячами проданных копий. В Британском сингловом чарте песня дебютировала с #40 позиции.

Музыкальное видео 
Видеоклип на песню «Bon Appétit» был выпущен 12 мая 2017 года на официальном канале певицы на «YouTube». Критики назвали видеоклип довольно странным, однако весьма интересным. За первый день видео набрало более 14 миллионов просмотров, что является одним из самых успешных показателей со времен премьеры видеоклипа на «Hello» певицы Адель.

Живые выступления 
2 мая Кэти Перри посетила «Met Gala», где выступила на закрытой вечеринке с песнями «Chained To The Rhythm», «Dark Horse», «Teenage Dream», «Firework» и представила новый сингл «Bon Appétit» вместе с хип-хоп трио Migos.

Список композиций

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые чарты 
{| class="wikitable plainrowheaders" 
|-
! scope="col"| Чарт (2017)
! scope="col"| Позиция
|-
|  (Ultratop Wallonia)
|style="text-align:center"| 83
|-
|  (SNEP)
|style="text-align:center"| 198
|-
|  (Media Forest)
|style="text-align:center"| 44

Продажи и сертификации

Примечания

Ссылки 

Песни Migos
Песни Кэти Перри
Синглы Capitol Records
Песни, продюсированные Максом Мартином
Песни, написанные Кэти Перри
Песни, написанные Максом Мартином